

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 27, w tym 1 podstawowa
 Bania – część wsi Stanisławice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Bania – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Bania – część wsi Kwików w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Bania – część wsi Laskowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Bania – część wsi Młynne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Bania – część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Bania – część wsi Sowliny w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa,
 Bania – część wsi Pcim w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Bania – część wsi Cieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Bania – część wsi Stara Wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Bania – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Bania – część wsi Moszczenica Wyżna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Bania – część wsi Górka Jaklińska w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Bania – część wsi Zagórze w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz
 Bania – część wsi Wieprz w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz
 Bania – część wsi Raciborsko w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Bania – część wsi Policzna w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Bania – część wsi Rokietnica w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Rokietnica
 Bania – część wsi Lisów w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Bania – część wsi Wietrzno w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Bania – część wsi Ulanica w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Bania – część wsi Straszydle w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia
 Bania – część wsi Łukowe w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz
 Bania – część wsi Nowa Wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Bania – część wsi Pstrągowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Bania – część wsi Durdy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Bania – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w Słupia Konecka

Wzniesienia 
 Bania – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym w grzbiecie Jasienia
 Bania – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym w Paśmie Lubomira i Łysiny
 Bania – szczyt w Beskidzie Żywieckim, na granicy polsko-słowackiej
 Bania – wzniesienie w Rabce-Zdroju

Inne 
 Bania – część miasta Kraków
 Bania – wieś na Ukrainie w rejonie stryjskim (obwód lwowski)
 bania – rodzaj łaźni
 bania – w gwarze podhalańskiej: kopalnia rudy